Loché kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Loché-sur-Indrois, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Mexiko 

 Loché, Mexiko, ort, Yucatán, Panabá,